Florentino hace referencia a varios artículos:

Florencia
 Florentino, perteneciente o relativo a la ciudad de Florencia, en Italia.

Personas
 Florentino (nombre), nombre propio de varón.
 Florentino (jurista) (siglo II), autor clásico que escribió Institutas para la enseñanza del Derecho.
 Jacopo Florentino (1476-1526), pintor y escultor italiano del Renacimiento.

Además 

Florentina